Campbell – klan szkocki.
 Andrew Campbell – szkocki teoretyk zarządzania

 Wyspa Campbella – wyspa w Nowej Zelandii

Miejscowości w Australii:
 Campbell – miasto w Australijskim Terytorium Stołecznym
Miejscowości w USA:
 Campbell – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Campbell – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Osceola
 Campbell – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Campbell – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Campbell – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Campbell – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Campbell – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Campbell – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Campbell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hunt
 Campbell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Gminy w USA:
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Campbell (ang. Campbell Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Campbell (ang. Campbell Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Campbell (ang. Campbell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) – w stanie Wirginia
 hrabstwo Campbell (ang. Campbell County) – w stanie Wyoming